

Toponymie

 Kury est un  village de la gmina de Tłuszcz dans la powiat de Wołomin de la voïvodie de Mazovie

Patronymie
 Michael Kury (1978- ), sauteur à ski autrichien